Longoni ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Longoni (* 1956), italienischer Filmemacher
 Angelo Longoni (Fußballspieler) (1933–1993), italienischer Fußballspieler
 Emilio Longoni (1859–1932), italienischer Maler
 Giuseppe Longoni (1942–2006), italienischer Fußballspieler

Longoni ist der Name folgender Orte:
 Longoni, Ortschaft in der Gemeinde Koungou im französischen Überseegebiet Mayotte